Веа — алгонкиноязычное индейское племя Северной Америки.

Фамилия 
  
 Веа, Соакай (род. 1998) — тонганский футболист.
 Веа, Тимоти (род. 2000) — американский футболист. Сын Джорджа Веа.

Топоним
 Веа — деревня в Эстонии.